Пожарский (Приморский край):
 Пожарский — село в Пожарском районе Приморского края
 Пожарский — посёлок при железнодорожном разъезде в Хасанском районе Приморского края
 Пожарский район — муниципальный район в Приморском крае